Конституция Ливана () — основной закон Ливанской республики. Была принята во время французского мандата, 23 мая 1926 года. Впоследствии в Конституцию неоднократно вносились поправки — 17 октября 1927 года, 8 мая 1929 года, 9 ноября 1943 года, 7 декабря 1943 года, 21 января 1947 года, 22 мая 1948 года, 24 апреля 1976 года, 21 сентября 1990 года.

Так, 7 декабря 1943 в Конституцию было внесено описание государственного флага Ливана: «Флаг Ливана состоит из трех горизонтальных полос: между двумя красными полосами — одна белая. Ширина белой полосы в два раза больше ширины каждой из красных полос. В центре белой полосы расположено зеленое кедровое дерево, которое занимает одну треть этой полосы и прикасается верхушкой и основанием к соответственным красным полосам».
Ныне действующая версия Конституции одобрена конституционным законом 21 сентября 1990 года.

Структура и основные положения Конституции 
Конституция Ливана состоит из 6 частей и 102 статей.
 Часть 1.Основные положения. Преамбула.
 Часть 2.Власти.
 Часть 3.
 А.Избрание президента республики.
 Б.Пересмотр Конституции.
 В.Работа палаты депутатов.
 Часть 4.Другие постановления.
 А.Верховный суд.
 Б.Финансы.
 Часть 5.Постановления, касающиеся державы-мандатария и Лиги Наций.
 Часть 6.Заключительные и переходные положения.

Преамбула Конституции провозглашает, что государственный строй Ливана основан на принципе разделения властей, а основной национальной задачей является отмена конфессиональной системы, провозглашает равенство граждан Ливана, свободу личности и совести.
Часть 2 устанавливает порядок выбора депутатов парламента и президента страны. Президент, в соответствии со статьёй 49, избирается в первом туре парламентом (Палатой депутатов) большинством в две трети голосов путём тайного голосования. Если в первом туре президент не избран, проводится второй тур, для победы в котором достаточно набрать простое большинство голосов. Срок полномочий Президента — шесть лет, он может быть переизбран на этот пост только по прошествии шести лет после окончания срока своих полномочий.

Исполнительную власть, в соответствии со статьёй 65, осуществляет правительство — Совет министров, которому подчинены вооружённые силы страны. Для принятия решения по важнейшим вопросам (пересмотр Конституции, провозглашение чрезвычайного положения в государстве и его отмена, вопросы войны и мира, всеобщая мобилизация, заключение международных договоров, бюджет государства, долгосрочные общенациональные программы развития, назначение служащих первой категории или аналогичного статуса, реорганизация административных округов и т. д.) требуется квалифицированное большинство в две трети состава правительства.

См. также 
 Конституционный Совет Ливана

Примечания

Ссылки 
 Текст Конституции Ливана на русском языке
  Текст Конституции Ливана в версии 1930 года 

Ливан
Государственное устройство Ливана